Juan Vila (1916-2006), footballeur franco-espagnol ;
  (1961-), skipper espagnol.